РСЦ — многозначная аббревиатура, могущая означать:

 Ремонтно-строительный цех — вспомогательное подразделение предприятия
 Русский страховой центр — страховая организация
 Региональный ситуационный центр — подразделение МЧС
Региональный сосудистый центр — медицинское учреждение, занимающееся профилактикой и лечением сосудов сердца и головы
 РСЦ (стадион) — стадион в Ирландии